Fetting ist der Familienname folgender Personen:

 Hugo Fetting (1923–2020), deutscher Theaterwissenschaftler
 Klaus Fetting (* 1938), deutscher Fußballspieler
 Nicole Fetting (* 1980), deutsche Volleyball-Nationalspielerin
 Otto Fetting (1871–1933), US-amerikanischer Beuoffenbarer und Gründer der Church of Christ
 Rainer Fetting (* 1949), deutscher Maler und Bildhauer